Беклемишев, Александр:
 Беклемишев, Александр Васильевич (1866—?) — генерал-майор (1919). Участник Белого движения.
 Беклемишев (Реджио) Александр Николаевич (1820—1908) — российский театральный художник-декоратор.
 Беклемишев, Александр Петрович (1824—1877) — губернатор Могилёвской губернии Российской империи, действительный статский советник.